Nel singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2000 Julien Boutter ha battuto in finale Michail Južnyj 6-1, 6-0.

Teste di serie

 Thierry Guardiola (primo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Francisco Costa (secondo turno)

 Julien Boutter (Campione)
 Vincenzo Santopadre (secondo turno)
 Dinu Pescariu (primo turno)
 Ota Fukárek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2000